Красино — оставленное становище в Архангельской области в 910 км северо-восточнее Архангельска.

География 
Располагалось на острове Южный архипелага Новая Земля, на побережье Чёрной губы.

Недалеко от места расположения становища функционирукет маяк.

История 
Известно в 1934 году. В 1954 году сюда прибыли первые военные для строительства объектов для зоны ядерных испытаний.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Архангельской области